Dereza (Čazma)
 Dereza (Pakrac)